Il toponimo La Merced può riferirsi a diverse località:

 La Merced, comune dell'Argentina nella provincia di Catamarca
 La Merced, comune dell'Argentina nella provincia di Salta
 La Merced, comune della Colombia nel dipartimento di Caldas
 La Merced, comune del Perù nella regione di Junín